Huaröd kan syfta på:

 Huaröds socken – en socken i Skåne
 Huaröds landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
 Huaröds församling – en tidigare församling i Lunds stift –2010
 Huaröds kyrka – en kyrkobyggnad i Huaröd
 Huaröds distrikt – ett distrikt i Kristianstads kommun och Skåne län 2016–
 Huaröd – en tätort i Kristianstads kommun och kyrkby i Huaröds socken